Bisca – locale pubblico o privato dove si pratica il gioco d'azzardo
 Bisca – EP dei Bisca del 1982
 Bisca – gruppo musicale italiano